

Sigle 
 Ready to drink – bevanda pronta al consumo
 Research and Technological Development – Ricerca e Sviluppo Tecnologico
 Residence Time Distribution – distribuzione del tempo di permanenza in ingegneria chimica
 Resistance Temperature Detector – termoresistenza
 Russell T. Davies

Codici 
 RTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rotunda (Stati Uniti)